Lo inclusivo es, en general, lo que incluye algo o tiene capacidad de ello. Más específicamente, puede referirse a: los o menos
 «Nosotros» inclusivo, uso de la primera persona del plural que incluye al oyente («yo, tú y posiblemente otros» en contraposición del «yo y otros, pero no tú» del «nosotros» exclusivo);
 Disyunción inclusiva: A o B o posiblemente ambos;
 Lo relativo a la inclusión social, la participación de segmentos de la población tradicionalmente excluidos en la vida social, económica y cultural;
 Educación inclusiva, aquella que pone énfasis en la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales;
 Lenguaje inclusivo, uso del lenguaje que cuestiona el sexismo y la discriminación;
 Negocio inclusivo, aquellos que incorporan a las personas más pobres en la generación de valor.

Referencias